Christian Brüls (ur. 30 września 1988 roku) – belgijski piłkarz grający na pozycji ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego.

Kariera klubowa 
30 czerwca 2013 roku, przeszedł na zasadzie wypożyczenia do OGC Nice.
30 lipca 2014 roku Brüls podpisał 3–letni kontrakt ze Stade Rennais FC.

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Bibliografia

Przypisy 

Belgijscy piłkarze
Piłkarze KAS Eupen
Piłkarze MVV Maastricht
Piłkarze Trabzonsporu
Piłkarze KVC Westerlo
Piłkarze KAA Gent
Piłkarze OGC Nice
Piłkarze Stade Rennais
Piłkarze Standardu Liège
Piłkarze Pafos FC
Piłkarze Sint-Truidense VV
Urodzeni w 1988